Eastman puede referirse a:

 Eastman, una localidad de Wisconsin (Estados Unidos);
 Eastman, una localidad de Georgia (Estados Unidos);
 Eastman Kodak, compañía de equipamiento fotográfico.